Boy (boek), een boek van Roald Dahl
Boy (huispersoneel), een huisbediende in Franstalig Afrika
Boy (film uit 2010), een Nieuw-Zeelands comedy-drama
Boy (U2), een muziekalbum van U2
Boy Zonderman, een typetje van theatermaker Frank Groothof
Boy Edgar, een Nederlands jazzdirigent, pianist en trompettist
Boy Edgarprijs, een prijs vernoemd naar bovenstaande jazzdirigent
Boy Bensdorp, een typetje gespeeld door Rob van Houten
Hugo Boy Monachus, Hollands componist (ca. 1400)
BOY, Duits-Zwitsers popduo
Boy (stripreeks van Charles Jarry), een Belgische stripreeks